Hellcat (, wörtlich „Höllenkatze“, deutsch etwa „Teufelsweib“) steht für:

 HellCat (Timber Falls Adventure Park), eine Achterbahn in Wisconsin Dells
 Hellcat Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Grumman F6F Hellcat, US-amerikanisches Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 M18 Hellcat, US-amerikanischer Jagdpanzer des Zweiten Weltkriegs
 Melling Hellcat, Sportwagen der Firma Melling Sportscars
 Dodge Challenger SRT Hellcat, ein Sportwagen der Fiat Chrysler GmbH
 Patsy Walker, eine Figur von Marvel Comics, die den Superheldennamen Hellcat trägt